Cravant (Yonne), municipi francès del departament del Yonne.
 Cravant (Loiret), municipi francès del departament del Loiret.
 Cravant-les-Côteaux, municipi francès del departament de l'Indre i Loira.